hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) w USA, w stanie Tennessee